de zeelijn bij laagwater.
basislijn, de hierop gebaseerde juridische grens tussen zee en binnenwateren.